Карл Зейдлиц: Зейдлиц, Карл Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5555; 29 ноября 1837.
 Зейдлиц, Карл Карлович (1798—1885) — российский врач, друг В. А. Жуковского.